Csehország
Rozstání, település a Prostějovi járásban
Rozstání, település a Svitavyi járásban